Longton – wieś w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Longton – miasto w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, obecnie część miasta Stoke-on-Trent
 Longton – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kansas, w hrabstwie Elk